Elise Schaap, attrice olandese
 Rinus Schaap, calciatore olandese

Altri progetti